Buchanan kan syfta på:

 Buchanan (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis

 Buchanan Hills
 Buchanan Point

Australien
 Buchanan Island
 Buchanan River
 Lake Buchanan

Kanada

 Buchanan Bay
 Buchanan Lake

Liberia 

 Buchanan, Liberia, Grand Bassa County,

USA 

 Buchanan, Georgia, countyhuvudort, Haralson County, 
 Buchanan, Virginia, Botetourt County, 
 Buchanan, Michigan, ort, Berrien County, 
 Buchanan, New York, Westchester County,

Se även
 Buchanan County – flera administrativa områden